Een verkeersweg:
A99 (Duitsland), zie Bundesautobahn 99
A99 (Groot-Brittannië)
 Hollands (schaakopening), ECO-code voor een van de varianten van deze schaakopening